Ingavi (provincie), een provincie van het Boliviaanse departement La Paz 
Ingavi (gemeente), een gemeente in de Boliviaanse provincie Abuná in het departement Pando